B110 peut faire référence à :

Automobile 
 Datsun Sunny B110, deuxième génération de la Datsun Sunny.

Routes 
  Bellarine Highway, route australienne reliant Geelong à Mornington dans l’état de Victoria ;
  Bundesstraße 110, route fédérale allemande reliant Garz à Rostock.